Niektóre kościoły pod wezwaniem św. Łazarza:

W Polsce 
 Kościół św. Łazarza w Krakowie 
 Kościół św. Łazarza we Wrocławiu

Na świecie 
 Katedra św. Łazarza w Autun
 Cerkiew św. Łazarza w Larnace

Łazarz
!